Лев Фёдорович Же́гин (до 1915 года — Лев Фра́нцевич Ше́хтель; ) — русский живописец и теоретик искусства, один из создателей группы «Маковец».

Биография 
Родился в семье архитектора Фёдора Шехтеля. В 1915 году взял фамилию матери и, вслед за отцом, крестившимся в тот год в православие и принявшим имя Фёдор, изменил отчество на Фёдорович. Учился на отделении живописи Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В юности близко дружил с В. В. Маяковским, который всё лето 1913 года прожил на даче Шехтелей в Кунцеве. Другой друг Жегина, В. Чекрыгин, некоторое время постоянно жил в семье Шехтелей.

Первая поэтическая книга В. В. Маяковского «Я» в 1913 году была иллюстрирована Львом Жегиным (совместно с В. Н. Чекрыгиным).

После расформирования объединения «Маковец» основал группу «Путь живописи», действовавшую в 1926—1930 годах. В общении с художниками объединения «Маковец», изучая основы психологии зрительного восприятия, историю западноевропейского искусства и особенности древнерусской иконописи и фрески, Жегин разработал собственную теорию обратной перспективы и других закономерностей конструкции и композиции в живописи. Его труд был опубликован спустя годы после смерти автора в книге «Язык живописного произведения» с предисловием Б. А. Успенского (1970).

Учениками Л. Ф. Жегина являются В. А. Коротеев, С. И. Гриб, Г. В. Костюхин, В. А. Дмитриев, В. И. Губин, В. Г. Карабут и другие.

Художник скончался в 1969 году. Похоронен на Преображенском кладбище.

Семья 
 Отец Фёдор Осипович Шехтель (1859—1926) — русский и советский архитектор, живописец, график, сценограф и общественный деятель, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве.
 Сестра Вера (в замужестве Тонкова, 1896—1958) — художник-оформитель. В 1918 году вышла замуж за архитектора Генриха (Израиля-Герша) Давидовича Гиршенберга (1885—1955), уроженца Лодзи, брата художников Самуила и Льва Гиршенбергов .
 С середины 1920-х до 1930-х был женат на своей ученице Татьяне Александровой («Землеройке»).
 Жена — Варвара Тихоновна Зонова-Жегина (1899—1983)

Библиография 
 Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. Условность древнего искусства. — М.: Искусство, 1970. — 232 с. — 10 000 экз.

Примечания

Литература 
 Кочкин С. Касание мирам иным // Русское искусство. — 2004. — № 4.

Ссылки 
 Лев Жегин в энциклопедии «Кругосвет»

Фёдор Шехтель
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Члены объединения «Маковец»
Художники русского авангарда
Теоретики искусства
Похороненные на Преображенском кладбище